Famoso – film del 2020 diretto da Pepsy Romanoff
 Famoso – album di Sfera Ebbasta del 2020
 Famoso – vitigno a bacca bianca romagnolo